RSM puede referirse a:
 «El resumen de los medios» (2005-2011), programa argentino de televisión;
 «República de San Marino» por su código de país.
 «Red Salvadoreña de Medios», cadena privada de medios de comunicación salvadoreña conformada por los canales: 
 «Rete degli Studenti Medi», asociación estudiantil de escuelas secundarias en Italia.